U 147 oder U-147 bzw. U147 steht für:

 SM U 147, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 147 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 147, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-147, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung